— название биологических таксонов:
  — синоним рода растений 
 , синоним рода растений